Пагонис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пагонис, Пиджон (род. 1986) - американский интерсекс-активист, писатель.
 Пагонис, Уильям (род. 1941) — американский военный логист греческого происхождения, генерал-лейтенант.